Леринчани (, Флориниотес) са жителите на град Лерин, на гръцки Флорина, Егейска Македония, Гърция. Това е списък на най-известните от тях.

Родени в Лерин 

А — Б — В — Г — Д –
Е — Ж — З — И — Й –
К — Л — М — Н — О –
П — Р — С — Т — У –
Ф — Х — Ц — Ч — Ш –
Щ — Ю — Я

А 
  Алексис Алексудис (р. 1972), гръцки футболист
  Амвросий Куцуридис (р. 1968), гръцки духовник
  Ангел Лерински (1732 – 1750), християнски новомъченик

Б 
  Благой Бояджиев (1891 – 1970), български общественик

В 
  Васил (Цилю) Калайджиев, български революционер, деец на ВМОРО, умрял след 1918 г.
  Владимир Икономов Шкутов (1898 – ?), български адвокат, син на Никола Шкутов

Г 
  Георги Бояджиев (1877 – ?), български революционер
  Георги Димов (1856 - около 1930, Свищов), български опълченец, III опълченска дружина
  Георги Йовков (1860 - ?), участник в Илинденско-Преображенското въстание в Одринско с четата на Кръстьо Българията
  Георги Пейов (1920 – 1947), гръцки комунист
  Георгиос Андреадис (1916 – 2009), гръцки политик

Д 

  Димитрис Каламарас (1924 – 1997), гръцки скулптор
  Димитър Гулабчев (1860 – 1908), български просветен деец
  Димуш Търпенов, български търговец и общественик
  Димитър Ставрев-Даскало, български просветен деец и революционер, учител във Вощарани, по-късно емигрант в САЩ

Е 
  Евангелос Николау (Νικολάου Ευάγγελος), гъркомански андартски деец
  Евстатиос Константинидис (р.1963), гръцки политик от Нова демокрация, депутат
  Елизабет Герцакис (р. 1954), австралийска фотографка
   Елпида Караманди (1920 – 1942), народен герой на Югославия

И 

  Илия Гулабчев (1873 - ?), български просветен деец
  Илия Димушев (1876 – 1934), български революционер
  Иван Николов, български революционер от ВМОРО, четник на Петър Ангелов

К 
  Кирил Груев (1910 – 1980), български политик и учен
  Константин Гулабчев (1826 - 1908), български общественик и духовник, председател на Леринската българска община
  Коце Иванчов, ханджия, деец на ВМОРО

Л 

  Лазар Гутов, български аптекар.
  Лакис Пирзас (Никос, Николаос) (1880 – 1947), гръцки андартски деец

М 
  Михайло Бояджиев (1913-1944), югославски партизанин и деец на НОВМ

Н 
  Наум Анастасов, македоно-одрински опълченец, 32 (33)-годишен, кафеджия, I клас, Продоволствен транспорт на МОО, Огнестрелен парк на МОО, Нестроева рота на 7 кумановска дружина
  Неджати Джумалъ (1921 – 2001), известен турски поет и писател
  Никола, деец на ВМОРО, преминал на гръцка страна
  Никола Самарджиев, деец на ВМОРО
  Никола Теричев, български опълченец, II опълченска дружина, убит на 11 август 1877 г.
  Николаос Корцарис (р.1941), гръцки политик от Нова демокрация
  Николаос Н. Хасос (? – 2014), гръцки политик

О 
  Олга Генчова (р.1940), учен химик от Северна Македония

П 

   Павлос Филипов Воскопулос (р.1964), гръцки политик, деец на партия Виножито
  Пантелей Атанасов Гулабчев (Гулапчев, 1888 – ?), македоно-одрински опълченец, живеещ в София, Лазарет на МОО, Нестроева рота на 6 охридска дружина, участвал в Първата световна война с 67-и пехотен полк
  Периклис Миткас (р. 1962), гръцка учен
  Пети Перка (р. 1961), гръцка политичка
  Петрос Хадзитанасис (1872 - 1932), гъркомански андартски деец
  Петър Пупле (1922 – 1943), югославски партизанин и деец на НОВМ.

С 

  Сотир Богоев Буджев (1897 – ?), български комунист, емигрирал в Америка, оттам в СССР, член на БКП (б), арестуван в 1937 г., освободен в 1940 г.
  Сотир Костов (1914 – 1992), български художник
  Сотир Чобанов (1912 – 1949), гръцки комунист
  Сотирис Люкрас (р. 1962), гръцки художник
   Стоян Аспровски (р. 1929), югославски военен деец, генерал-полковник
  Спиро Гулабчев (1856 – 1918), български общественик

Т 
   Такос Макрис (1910 – 1981), гръцки юрист и политик
  Тего Кънев (1881 – 1911), български революционер
  Темистоклис Хадзийоану (1927 – 2012), гръцки учен

Ф 
  Филип Георгиев (1873 - ?), деец на ВМОРО, председател на Леринския околийски революционен комитет

Х 
  Христо Иванов Майсторчето (1879 – 1902), български революционер от ВМОРО
  Христо Спиров (? - 1903), български учител и революционер от ВМОРО
  Христо Коленцев (1916-1987), гръцки партизанин и деец на НОФ

Ш 
  Шюкрю Елчин (1912 – 2008), виден турски историк

Починали в Лерин 

А — Б — В — Г — Д –
Е — Ж — З — И — Й –
К — Л — М — Н — О –
П — Р — С — Т — У –
Ф — Х — Ц — Ч — Ш –
Щ — Ю — Я

А 
  Аристидис Янопулос (1887 – 1907), гръцки андартски деец

Д 
  Джан Мария Волонте (1933 – 1994), италиански актьор
  Дзоле Стойчев (Дзоле Гергев, Атеш паша) (1867 – 1909), български революционер
  Димитриос Котас (Димитър Котев, ? - 1944), гръцки юрист

К 
  Кръстьо Тенекеджиев (Кръсто, ? – 1913), македоно-одрински опълченец от село Бобища, служил в Интендантска рота, Сборна партизанска рота на МОО, пленен на 7 юли 1913 година, починал в Леринския затвор

Л 
  Лазо Ангеловски (1925 – 1948), гръцки политик, деец на Демократичната армия на Гърция
  Лакис Пирзас (Никос, Николаос) (1880 – 1947), гръцки андартски деец

Н 
  Николаос Ст. Хасос (1892 – 1943), гръцки политик
  Николаос Н. Хасос (? – 2014), гръцки политик

П 
  Петрос Хадзитанасис (1872 - 1932), гъркомански андартски деец
  Петър Пупле (1922 – 1943), югославски партизанин

С 
  Сотир Печи (1873 – 1932), албански математик и политик

Т 
  Тего Кънев (1881 – 1911), български революционер

Свързани с Лерин 
  Андрей Арнаудов (р. 1979), български продуцент и телевизионен водещ, по произход от Лерин
  Васил Арнаудов (1933 - 1991),  български хоров диригент, по произход от Лерин
  Ичко Памукчията, български революционер, член на първия революционен комитет на ВМОРО Лерин, основан от Георги Попхристов през учебната 1899- 1900 година
  Марко Лерински (1862-1902), лерински войвода на ВМОРО

Лерински митрополити 
  Неофит Мъгленски (1824 – 1858)
  Мелетий Мъгленски (1858 - 1865)
  Прокопий Мъгленски (1865 - 1877)
  Герман Апостолидис (1877 - 1881)
  Калиник Мъгленски (1881 - 1891)
  Аверкий Мъгленски (1891 - 1894)
  Йоаникий Маргаритиадис (1894 - 1905)
  Антим Саридис (1905 - 1908)
  Смарагд Хадзиевстатиу (1908 - 1910)
  Константий Русис (1911 - 1912)
  Поликарп Сакеларопулос (1912 - 1926)
  Хрисостом Кавуридис (1926 - 1932)
  Василий Пападопулос (1932 - 1967)
  Августин Кандиотис (1967 – 2000)
  Теоклит Пасалис (2010 – )

„Антигърци“ 
В 1943 година след смъртта на леринския кмет Николаос Ст. Хасос в кабинета му е намерен изготвен от него списък с 644 „антигърци“ - жители на Лерин с негръцко национално съзнание, който е предаден на гръцките власти в април 1945 година.

Бележки